ADC — аббревиатура:
 Advanced Direct Connect — протокол для пиринговых сетей, основанный на протоколе Direct Connect.
 Archangel Diamond Corporation — дочерняя канадская компания южно-африканской корпорации De Beers.
 Аналого-цифровой преобразователь () — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).
 Контроллер доставки приложений () — сетевое устройство центра обработки данных.